Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Реал Мадрид» 112-м в его истории.

Команда 2015/16 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Мадрид» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Реал Мадрид» по турам:

Статистика

Кубок Испании

1/16 финала

Лига чемпионов УЕФА 2015/16

Групповой этап (Группа A)

1/8 финала

1/4 финала

Полуфинал

Финал

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Реал Мадрид»

2015/2016
Реал Мадрид
2016